

Населені пункти та їхні частини

 Конрадово — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Конрадово — село в гміні Отинь Новосольського повіту Любуського воєводства
 Конрадово — село в гміні Всхова Всховського повіту Любуського воєводства
 Конрадово — село в гміні Сьвйонткі Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Конрадово — частина села Малюжин у гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства

Примітки